Pfarrkirche Gleisdorf ist der Name folgender Kirchen:

 Christuskirche – evangelische Pfarrkirche in Gleisdorf;
 Pfarrkirche hl. Laurentius – katholische Pfarrkirche in Gleisdorf